Енріке Аморім (*25 липня 1900 — †28 липня 1960) — уругвайський письменник-комуніст
 Педро Аморім, Педро Аморім Дуарте (порт. Pedro Amorim; 13 жовтня 1919, Сеньйор-ду-Бонфін — 25 вересня 1989, Сеньйор-ду-Бонфін) — бразильський футболіст
 Рубен Аморім, Рубен Аморім (порт. Rúben Amorim, нар. 27 січня 1985, Лісабон) — португальський футболіст